Das Caterpillar Burnie International 2020 war ein Tennisturnier der Damen in Burnie. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 27. Januar bis 2. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Caterpillar Burnie International 2020 fand am 27. und 28. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Burnie City